Cien o 100 pueden referirse a:

 El número natural cien.
 El año 100.
 El año 100 a. C..
 La década de los años 100.
 100 (Fear the Walking Dead), episodio de Fear The Walking Dead.
 100 (DC Comics), organización criminal presente en el universo DC.
 100 (Glee), episodio de Glee.
 Cien (Aqua Teen Hunger Force), episodio de Aqua Teen Hunger Force.
 La Línea 100 de varios sistemas de transporte  (desambiguación).